Дошка — пиломатеріал
 Обрізна дошка

Ігри 
 Шахова дошка — те саме, що й шахівниця
 Шашкова дошка — те саме, що й шашечниця, дошка для гри в шашки
 Нарди
 Дошка для гри в сянці
 Гобан — дошка для гри в го і рендзю
 Сьоґібан — дошка для гри в сьоґі
 Дошка для настільних ігор

Спорт 
 Сноуборд — дошка для сноубордингу
 Скейтборд — дошка для скейтбордингу
 Вітрильна дошка — дошка для віндсерфінгу
 Фінгерборд
 Говерборд — фантастичний прилад, що нагадує скейтборд

Хатнє господарство 
 
 Прасувальна дошка
 Пральна дошка
 Розбиральна дошка

Інформація 
 Класна дошка
 Маркерна дошка
 Інтерактивна дошка
 Дошка оголошень
 Електронна дошка оголошень
 Віртуальна дошка оголошень
 Стенд — дошка, щит, на яких виставляються для огляду які-небудь експонати, вивішуються діаграми, газети

Інше 
 Дошка пошани — стенд для фотографій передовиків виробництва
 Меморіальна дошка
 Приладова дошка
 Креслярська дошка
 Дошка Гальтона — пристрій, призначений для наглядного демонстрування центральної граничної теореми
 Уїджа — дошка для спіритичних сеансів

Див. також 
 Tabula rasa
 Канцелярський планшет
 Кульман (креслярський інструмент)
 Щит (значення)
 Табло
 Прогулянка по дошці — вид страти